Seznam armad z zaporedno številko 36.

Seznam 
 36. armada (Japonski imperij)
 36. armada (ZSSR)

 Zračne
 36. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi